Гор-Бут () — ирландская фамилия.

Известные носители:
  (1843—1900) — полярный исследователь, сын Роберта, отец Констанции и Эвы, дед Пола.
 Гор-Бут, Дэвид (1943—2004) — британский дипломат, сын Пола.
 Гор-Бут, Констанция (по мужу — Маркевич; 1868—1927) — ирландская суфражистка, политический деятель партий Шинн Фейн и Фианна Файл, революционерка-социалистка и националистка.
 Гор-Бут, Пол (1909—1984) — британский дипломат, племянник Констанции и Эвы, внук сэра Генри.
  (1805—1876) — британский политик, член Палаты общин (с 1850), шериф (1830) и лорд-лейтенант (с 1868) графства Слайго.
  (1870—1926) — ирландская поэтесса и суфражистка.

См. также